Atlantic — марка швейцарских часов. Под этой маркой производятся наручные часы, на основе различных типов механизмов, от классического механического до кварцевого.

История часов Atlantic 
 1888 — 1 июня Эдуард Куммер основывает фабрику EKB в Бетлах (Швейцария) по производству карманных часов.
 1925 — Эдуард Куммер начинает выпускать наручные часы под именем EKB.
 1928 — EKB начинает производство наручных часов под названием Ariston, Aristex и Opus.
 1930 — EKB первыми начинают производство наручных часов с водозащитой и продают их как часы Atlantic.
 1952 — С этого года EKB выпускает все часы под именем Atlantic Watch Ltd.
 1960 — Выпущен механизм с системой «Speed-Switch», покупаемый другими компаниями и используемый по сей день.
 1965 — Латинская Америка, Центральная и Восточная Европа становятся самыми важными рынками, где продаются часы Atlantic, что делает Atlantic ведущим брендом в Asuag Group.
 1989 — Компания UVB покупает Atlantic Watch Ltd и руководит её действиями на восточноевропейских рынках.

Часы Atlantic сегодня 
 Atlantic Watch Company — независимый производитель швейцарских часов.
 Atlantic Watch не входит ни в одну группу и является частной собственностью.
 Atlantic разрабатывает часы Swiss Made.
 Atlantic осуществляет контроль качества на всех этапах производства.
 Ежегодно Atlantic производит и продает более 80 тысяч часов.
 В ассортименте Atlantic есть спортивные, элегантные, классические часы.
 Часы Atlantic предлагают широкий выбор механических часов с автоподзаводом и ручным заводом.
 Atlantic выпускают лимитированные модели и часы из золота.
 Atlantic имеют свой мануфактурный механизм.

Ценовая политика Atlantic 
 Atlantic — швейцарский бренд средней ценовой категории.
 Atlantic выпускает часы в широком ценовом диапазоне от 285$ до 7150$.

Материалы в часах Atlantic 
 Корпуса и браслеты выполнены из стали 316L.
 Часть моделей выполнена из титана.
 Большая часть часов из коллекции — с сапфировыми стеклами.
 Все часы с водозащитой 30 м, некоторый с водозащитой 50 м, 100 м или 200 м.
 PVD покрытие.
 Гальваническое покрытие 18 каратным золотом.
 Корпуса из 14 каратного золота (585 пробы).

Ссылки 
Официальный сайт в Швейцарии

Швейцарские часы